Denethor is de naam van meerdere fictieve personages uit de werken van J.R.R. Tolkien:

 Denethor (elf), koning van de Nandor-elfen in de Eerste Era
 Denethor I (2375–2477 D.E.), tiende stadhouder van Gondor
 Denethor II (2930–3019 D.E.), zesentwintigste en laatst regerende stadhouder van Gondor